

História

Bizantinos 
 Paulo (cônsul em 512)
 Paulo (subordinado de Belisário)
 Paulo (oficial de cavalaria)
 Paulo (general na Itália)
 Paulo (emissário)
 Paulo (homem ilustre)
 Paulo (exarca)
 Paulo (notário)

Realeza 
 Paulo da Grécia — rei da Grécia
 Paulo I da Rússia — imperador da Rússia
 Paulo, Príncipe Herdeiro da Grécia

Religião

Clérigos 
 Paulo de Samósata
 Paulo de Tarso
 Paulo de Tebas

Papas
 Papa Paulo I
 Papa Paulo II
 Papa Paulo III
 Papa Paulo IV
 Papa Paulo V
 Papa Paulo VI

Ver também 
 Paullo — comuna da província de Milão, região Lombardia, Itália

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos